Osoby o tym nazwisku:
 Adam Graczyk – polski rzeźbiarz
 Ewa Graczyk – polska literaturoznawczyni i eseistka
 Jan Graczyk – polski plastyk amator, rzeźbiarz
 Jean Graczyk – francuski kolarz szosowy, olimpijczyk
 Jerzy Graczyk – polski urzędnik państwowy
 Magdalena Graczyk – polska profesor nauk technicznych 
 Roman Graczyk – polski dziennikarz i publicysta
 Waldemar Graczyk – polski duchowny, historyk Kościoła, profesor nauk humanistycznych
 Wiktor Graczyk – polski działacz socjalistyczny, komunistyczny i związkowy
 Zbigniew Graczyk (strona ujednoznaczniająca)
 Zdzisław Graczyk – generał dywizji WP

Zobacz też 
 Graczykowie – polski komediowy serial telewizyjny